Дави́д Суре́нович Акопя́н (, 1 января 1950, Берд, Армянская ССР — 29 сентября 2014, Ереван) — армянский политический деятель, лидер Марксистской партии Армении.

 1966 — окончил среднюю школу города Берд с золотой медалью.
 1973 — лечебный факультет Ереванского государственного медицинского института, по специальности врач-терапевт.
 1973—1976 — работал врачом-ординатором в 4-м управлении при минздраве Армянской ССР.
 1976—1978 — служил в армии.
 С 1978 — заведующий терапевтическим отделением 12-й поликлиники (г. Ереван).
 29 июня 1997 — основал и возглавил Марксистскую партию Армении.

Публикации 
 Новая национальная идеология и доктрина.
 Новая доктрина биологической безопасности нации.
 Новая концепция Марксизма. Карабахский вопрос — как частица армянского вопроса.
 Новая доктрина оформления института парламентаризма и демократии.
 Автор доктрины новой экономической политики и идеологии.
 Автор новой образовательной доктрины.
 Автор нового избирательного права.

Примечания

Ссылки 
 Политические лидеры Армении рождаются в Вашингтоне и Москве: интервью Давида Акопяна // ИА REGNUM

Общественные деятели Армении
Политики Армении
Публицисты Армении
Армянские марксисты
Медики Армении
Умершие 29 сентября
Умершие в 2014 году
Умершие в Ереване